Alberto Baldan Bembo – musicista e compositore italiano
 Dario Baldan Bembo – cantante, compositore e tastierista italiano